Mulhall puede hacer referencia a:

Jack Mulhall actor cinematográfico estadounidense.
Mulhall, asteroide.
Mulhall, pueblo de Estados Unidos.